В'ятт Сміт (,  13 лютого 1977, Тіф-Рівер-Фолс) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 233-м загальним номером командою «Фінікс Койотс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Фінікс Койотс», «Нашвілл Предаторс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Міннесота Вайлд», «Колорадо Аваланч» та «ЕРК Інгольштадт». Проте здебільшого грав за фарм-клуби НХЛ.

Загалом провів 216 матчів у НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 

 

Американські хокеїсти
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Інгольштадта»
Задрафтовані «Аризона Койотс»
Хокеїсти «Мілуокі Едміралс»
Спортсмени з Міннесоти